T5, T 5  eller T-5 kan syfta på:

T5 – en turbomotor från Volvo, se Lista över Volvomotorer.
T5 –  littera innan 1964 för ett dieselelektriskt lok producerat av General Motors, se T42
T 5 – ett trängförband inom svenska armén åren 1902–1927, se Västmanlands trängkår
Saab T5 – ett styrsystem från Saab Automobile, se Trionic
Sojuz T-5 –  en flygning i det sovjetiska rymdprogrammet.